Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1973 bestod av 12 lag, och HJK från Helsingfors vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1973 i Finland
Fotbollssäsongen 1973
1973